Caminati ist der Familienname folgender Personen:

 Julien Caminati (* 1985), französischer Rugbyspieler
 Marco Caminati (* 1992), italienischer Beachvolleyballspieler